Алтайский район (официально — район Алтай; , до 2019 года — Зыряновский район) — район на северо-востоке Восточно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр района — город Алтай (до 2019 года — Зыряновск).

География 
Район расположен на северо-востоке Восточно-Казахстанской области, центральной части Рудного Алтая. На севере и северо-западе граничит с территорией города областного значения Риддер, на западе — с Глубоковским районом и с территорией города областного значения Усть-Каменогорск, на юго-западе — с Уланским районом, на юге — с Кокпектинским районом, на юго-востоке — с Катон-Карагайским районом, на северо-востоке и востоке — с Республикой Алтай России.

Климат резко континентальный. Средние температуры января — −22…−24 °C, июля — 18,5…20,5 °C, среднегодовая температура — 0,3 °C. Абсолютный максимум — 40 °C, абсолютный минимум — −51 °C. Среднегодовое количество осадков в горах — 800—900 мм, в предгорьях — 600—800 мм.

Рельеф в основном горный и холмистый. Западную и центральную части района занимают отроги и предгорья Ульбинского хребта, на севере — хребет Холзун, на востоке — хребет Листвяга, где находится высшая точка района — гора Быструхинский Шпиль (2577 м).

В речных долинах и горных ложбинах распространены чернозёмные, тёмно-каштановые и каштановые почвы, в предгорьях — чернозёмы и серозёмы.

Через юго-запад района протекает Иртыш, на котором расположены Бухтарминское и Усть-Каменогорское водохранилища. В Бухтарминское водохранилище впадает Бухтарма, наиболее крупные притоки которой Тургусун, Хамир, Черневая и Берёзовка.

История 
Зыряновский район Семипалатинского округа с центром в селе Зыряновка был образован 17 января 1928 года из Зыряновской, части Поздняковской волостей Бухтарминского уезда и части Советской волости Усть-Каменогорского уезда Семипалатинской губернии.

17 декабря 1930 года окружное деление в Казахской АССР ликвидировано, район был передан в прямое республиканское подчинение.

11 сентября 1931 года район был укрупнён за счёт четырёх сельсоветов Усть-Каменогорского района.

20 февраля 1932 года район вошёл в состав вновь созданной Восточно-Казахстанской области.

24 февраля 1935 года район был разукрупнён: восемь сельсоветов образовали новый Бухтарминский район, три сельсовета вошли в состав новообразованного Большенарымского района, один сельсовет отошёл к Тарбагатайскому району.

31 марта 1937 года районный центр село Зыряновка преобразовано в рабочий посёлок Зыряновское, 17 января 1941 года посёлок преобразован в город Зыряновск.

29 января 1951 года город Зыряновск отнесён к категории городов областного подчинения с сохранением статуса районного центра.

24 сентября 1957 года из Бухтарминского района передано три сельсовета.

31 октября 1957 года Зыряновский район упразднён, его территория передана в административное подчинение Зыряновского горсовета.

2 января 1963 года образован Зыряновский сельский район в составе шести сельсоветов.

10 декабря 1965 года Зыряновский сельский район упразднён с передачей территории в административное подчинение Зыряновского горсовета.

15 февраля 1977 года вновь образован Зыряновский район с центром в селе Парыгино.

В 1988 году центр района возвращён в город Зыряновск.

23 мая 1997 года в состав района включена территория города Серебрянск.

8 апреля 2014 года город Зыряновск включён в состав Зыряновского района.

28 декабря 2018 года город Зыряновск был переименован в Алтай, вместе с ним также был переименован и Зыряновский район в район Алтай.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 русские — 51 028 чел. (76,88 %)
 казахи — 13 456 чел. (20,27 %)
 татары — 689 чел. (1,04 %)
 немцы — 602 чел. (0,91 %)
 украинцы — 179 чел. (0,27 %)
 белорусы — 45 чел. (0,07 %)
 узбеки — 49 чел. (0,07 %)
 азербайджанцы — 40 чел. (0,06 %)
 уйгуры — 37 чел. (0,06 %)
 армяне — 17 чел. (0,03 %)
 чеченцы — 20 чел. (0,03 %)
 мордва — 12 чел. (0,02 %)
 молдаване — 13 чел. (0,02 %)
 башкиры — 15 чел. (0,02 %)
 киргизы — 15 чел. (0,02 %)
 корейцы — 12 чел. (0,02 %)
 болгары — 9 чел. (0,01 %)
 другие — 138 чел. (0,21 %)
 Всего — 66 374 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
Алтайский район делится на 10 сельских округов, 3 поселковых и 2 городских администрации, в которых находится 47 сельских и 2 городских населённых пунктов:

Экономика

Промышленность 
В XVIII веке вследствие развития экономики России вновь возник интерес к полиметаллическим залежам «золотых гор», разрабатывавшихся «чудскими племенами». Одно из самых богатых месторождений открыл в 1791 году рудознатец Герасим Зырянов. Г. Е. Щуровский в своё время писал, что «… Зыряновск давал чистого серебра больше, чем все рудники Англии, Франции, Пруссии, Бельгии, герцогства Савойского и Баденского вместе взятых». Кроме серебра, в зыряновских рудах было найдено много свинца, а также примесь золота. На Петербургском монетном дворе из алтайского серебра извлекали ежегодно до 25 пудов золота.

В районе в настоящее время разведано около полутора сотен полиметаллических, колчеданно-полиметаллических, медно-колчеданных месторождений, рудопроявлений и точек минерализации. Кроме месторождений руд, содержащих свинец, цинк, медь, золото, серебро и другие ценные компоненты, район богат естественными строительными материалами: кирпичными суглинками, песчано-гравийной смесью, песками строительными, известняком.

Основой экономики района является промышленность. Промышленными предприятиями в 2010 году произведено продукции в действующих ценах на 64075,6 млн тенге. Из них в горнодобывающей промышленности — на 38494,2 млн тенге, в обрабатывающей промышленности — на 19386,4 млн тенге.

Бухтарминская гидроэлектростанция расположена на реке Иртыш, в 5 км вверх по течению от города Серебрянска. На электростанции установлено 9 агрегатов по 75 мВт каждый, суммарной мощностью 675 мВт. Электростанция, входящая в состав «Казцинка» на условиях длительной концессии, интегрирована в Казахстанскую национальную энергетическую систему и является пиковой электростанцией, регулирующей подачу энергии. Станция вырабатывает 2,4 млрд кВт/час электроэнергии в год. Выработанная электроэнергия полностью используется на электроснабжение подразделений компании.

Наличие полезных ископаемых определяет отраслевую направленность промышленности. Базовая отрасль региона — горнодобывающая. Главное предприятие этой отрасли Обогатительная фабрика «Алтай», которая входит в состав горно-обогатительного комплекса «Алтай» ТОО «Казцинк» (ранее Зыряновский горно-обогатительный комплекс), расположенный в городе Алтае (Зыряновске), доля которого в общем объёме промышленного производства района составляет 60 %. АО «Бухтарминская цементная компания» — крупный производитель цемента, как в области, так и в стране. Серебрянский завод неорганических производств.

Сельское хозяйство 
Район является одним из основных производителей сельскохозяйственной продукции в области. Наличие сельхозугодий, природные условия позволяют выращивать широкий спектр сельхозкультур, в основном зерновые и масличные. На конец 2010 года сельскохозяйственным производством занимались 70 предприятий, 172 крестьянских хозяйства и 15,6 тыс. личных подсобных хозяйств населения. Ими произведено 4,5 % валовой продукции сельского хозяйства области. Удельный вес продукции растениеводства составил 58,5 %, животноводства — 41,5 %.

В мае 2012 года Правительство Казахстана приняло Программу развития моногородов на 2012—2020 годы для обеспечения устойчивого социально-экономического развития. В перечень списка моногородов Восточно-Казахстанской области включены города Серебрянск и Зыряновск (Алтай). Это должно послужить толчком к развитию инфраструктуры, развитию бизнеса и социальной сферы.

Примечания

Ссылки 
 

Зыряновский район